Rien à déclarer peut faire référence :
 Rien à déclarer, le film de Dany Boon sorti en 2010.
 Rien à déclarer, le recueil de nouvelles de Richard Ford paru en français en 2021.